Varvs socken kan syfta på:

Varvs socken, Västergötland
Varvs socken, Östergötland